Радзи́нский — фамилия. Известные носители:

 Радзинский, Виктор Евсеевич (род. 1947) — советский и российский врач, акушер-гинеколог, учёный и преподаватель. 
 Радзинский, Олег Эдвардович (род. 1958) — бывший участник диссидентского движения, политический заключённый, писатель, председатель совета директоров компании «Рамблер Медиа Групп».
 Радзинский, Станислав Адольфович (псевдоним Уэйтинг; 1889—1969) — советский киносценарист, журналист, критик, отец Э. С. Радзинского.
 Радзинский, Эдвард Станиславович (род. 1936) — советский и российский телеведущий, писатель, сценарист, драматург.

Примечания